Hoppstock ist der Name von

 Magda Hoppstock-Huth (1881–1959), Hamburger Politikerin (SPD) und ehemaliges Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Tilman Hoppstock (* 1961), deutscher Konzertgitarrist